Ринчино — бурятская фамилия. Известные носители:

 Ринчино, Базар (1913—1943) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Ринчино, Элбек-Доржи (1888—1938) — бурятский общественно-политический деятель, один из лидеров революционного и национально-освободительного движения бурятского народа.